N49 peut faire référence à :
 Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs, d’après la Classification internationale des maladies ;
 LHA 120-N 49, abrégé en N49, un rémanent de supernova situé dans la galaxie du Grand Nuage de Magellan ;
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres